Família Colonna
 Toponímia:
 Colonna (Itàlia), municipi d'Itàlia
 Palazzo Colonna, bloc d'edificis palatins al centre de Roma, Itàlia
 Piazza Colonna, plaça al centre del Rione Colonna de Roma (Itàlia)
 Biografies:
 Fabio Colonna (1567, Nàpols - 1640), botànic italià
 Federico Colonna (1601 - 1641), príncep de Colonna i Pietrapersia, polític i militar napolità
 Federico Colonna (ciclista) (Fucecchio, 1972), ciclista italià
 Giovanni Paolo Colonna (1640 - 1695), compositor italià
 Guido Colonna di Paliano (1908 - 1982), polític italià
 Hèctor de Pignatelli i Colonna (Nàpols, 1572 - Madrid, 1622), quart duc de Monteleone (1613-22), gran d'Espanya i comte de Borrello i de Carònia, i virrei de Catalunya (1603 - 10)
 Marco Antonio Colonna (1535 - 1584), almirall, general i virrei italià de Sicília
 Oddone Colonna (1368 - 1431), Papa Martí V de l'Església catòlica
 Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546 - 1627), 5è marquès de Villafranca polític i militar napolità
 Prospero Colonna diversos personatges
 Ugo Colonna o Ugo della Colonna (segle VIII - segle IX), senyor italià
 Vittoria Colonna (1490 - 1547), marquesa de Pescara, poetessa del Renaixement italià
 Yvan Colonna (1960), militant independentista cors